Popis država po inozemnom dugu daje pregled država s najvišim inozemnim dugom.

Zemlje po vanjskom dugu 

Dana 31. prosinca 2010. globalni inozemni dug iznosio je 60,28 bilijuna (2009. = 61,95). Dug eurozone iznosio je 14.569 milijarde SAD-dolara (2009. = 15.001). Inozemni dug u Sjedinjenim Američkim Državama iznosio je 14,456 bilijuna SAD-dolara (2009 = 13,768), (2018=21,133).

Na popisu se navode ukupni vanjski dugovi koje nefinancijski sektori narodnog gospodarstva, država, i financijski sektori duže vjerovnicima u inozemstvu.

Nefinancijski sektori su privatna kućanstava, privatne organizacije, nefinancijske korporacije i javni sektor. Financijski sektori su bankarski sektor (financijsko tržište, poslovno bankarstvo, osiguravajuća društva i investicijska društva.

Podaci u tablici temelje se na izračunima Svjetske banke.

Popis navodi zemlje s najvišim inozemim dugom.

Dug po osobi 
Kao pokazatelj više smisla od ukupnog inozemnog duga (koji ovisi veličini i gospodarskoj snazi zemlje) pokazatelji su koji stavljaju dug u odnosu s prihodima od izvoza na Bruto nacionalni dohodak ili na ukupno pučanstvo.

Povezani članci 
 Popis država po inozemnom dugu
 Popis država po javnom dugu u odnosu na BDP
 Bruto inozemni dug Republike Hrvatske

Izvori 

Ekonomski popisi
Javne financije